Allan Cunningham (1784–1842) skót költő
 Allan Cunningham (1791–1839) angol botanikus